Autostop – forma di trasporto che consiste nel chiedere un passaggio ad altri viaggiatori
Autostop – in genetica
Autostop – programma televisivo del 1984

Musica 
Autostop/New York – singolo di Patty Pravo del 1979
Autostop – singolo di Shade del 2020

Film 
Autostop  (You Can't Run Away from It)  – film del 1956 diretto da Dick Powell
Autostop – episodio del film I nuovi mostri del 1977 diretto da Mario Monicelli
Autostop – film del 1980 diretto da Eva Houdova